bokserwaterzweefvlieg
 ingesnoerde waterzweefvlieg
 rechte waterzweefvlieg
 snuitwaterzweefvlieg
 zoenwaterzweefvlieg